Dangerous ( nebezpečný) může znamenat:

Hudba 
 Dangerous (album) – album zpěváka Michaela Jacksona z roku 1991
 Dangerous (píseň, Cascada) – píseň německé dance-popové skupiny Cascada z roku 2009
 Dangerous (píseň, David Guetta) – píseň francouzského DJ Davida Guetty z roku 2014

Film 
 Dangerous, česky Nebezpečná – americký film z roku 1935